Tabela tonskih frekvenc glede na komorni ton  a1 = 440 Hz.

Frekvence predstavljajo »višine« tonov; višje frekvence ustrezajo višjim tonom.

Glej tudi
alikvotni toni

Akustika
Glasbena teorija